Gouldia bezeichnet:

 ein Synonym für die Pflanzengattung Kadua
 Gouldia (Muschelgattung), eine Gattung der Venusmuscheln (Veneridae)